Johannes Casparus Bergsma (1746-1793) - jurist en koopman van de VOC
 Johannes Casparus Bergsma (1775-1818) - Fries jurist en bestuurder